Narragansett kan verwijzen naar

Narragansett (volk)
Narrangasett (confederatie) Confederatie van Noord-Amerikaanse stammen
Narragansett (taal), een dialect van de indiaanse Massachusett taal
Narragansett Pier, Rhode Island
Narragansett Bay
Narragansett (bier)
Narragansett (kalkoen)